«Мумия возвращается» () — американский приключенческий фильм ужасов 2001 года сценариста и режиссера Стивена Соммерса с Бренданом Фрэйзером, Рэйчел Вайс, Джоном Ханной, Арнольдом Вослу, Одедом Фером, Патрисией Веласкес, Фредди Боатом, Аланом Армстронгом, Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Фильм является продолжением фильма «Мумия» и был выпущен компанией Universal Pictures.

Фильм вдохновил на приквел 2002 года «Царь скорпионов», спин-офф, действие которого происходит 5000 лет назад и одноимённого персонажа представленного в этом фильме. Фильм имел коммерческий успех, несмотря на смешанные отзывы.

Сюжет 
В 3067 году до н. э. жестокий воин, известный как Царь скорпионов, ведёт свою армию в поход, чтобы завоевать мир. Это отсылка к фараону додинастического периода Скорпиону I, по предположениям египтологов впервые объединившему египетские протогосударства в самую первую империю.

Семь лет спустя армия Царя скорпионов потерпела поражение при Фивах и была оттеснена в священную пустыню Ам-Шер, где его люди, один за другим, умирали от зноя, пока в живых не остался лишь сам великий воин. Умирая, Царь скорпионов заключает сделку с богом смерти и темноты Анубисом: если Анубис пощадит Царя скорпионов и дарует ему возможность одолеть врагов, то Царь скорпионов отдаст Анубису свою душу. В знак сделки он съедает выползшего из песка скорпиона. Анубис снисходит к мольбе и сохраняет Царю скорпионов жизнь. Пустыня Ам-Шер превращается в оазис, чтобы скрыть пирамиду Царя скорпионов и Анубис ставит его во главе своей армии демонических воинов-полушакалов.

С помощью армии Анубиса Царь скорпионов завоёвывает Фивы, мстя за своё поражение, и древнеегипетское божество навеки забирает его душу себе в услужение. Армия Анубиса возвращается в пески, из которых она вышла и впадает в спячку, покорно ожидая того дня, когда её разбудят вновь.

В 1933 году Рик и Эвелин О’Коннеллы в древнем храме Египта находят браслет Анубиса, который ранее носил Царь скорпионов. Его в Лондоне из любопытства надевает их восьмилетний сын Александр и тот показывает ему видение мифического оазиса Ам-Шер. Теперь у Алекса есть семь дней, чтобы добраться до оазиса, прежде чем браслет убьёт его, когда солнечные лучи коснутся вершины пирамиды Царя скорпионов.

Эвелин захвачена египетским культом, который воскрешает Имхотепа с помощью Книги Мёртвых; они хотят использовать его силу, чтобы победить Царя скорпионов, даруя ему командование армией Анубиса для захвата власти над миром. Культ, возглавляемый Балтусом Хафезом, куратором Британского музея, включает в себя воина по имени Лок-На и Милу Наис, последняя является реинкарнацией любовницы Имхотепа Анк-су-намун. Рик отправляется спасать Эвелин в сопровождении её брата Джонатана Карнахана и вождя меджаев Ардета Бея.

Хафез пытается принести в жертву Эвелин, но из-за вмешательства Рика, эта попытка сходит на нет. Между Риком и Имхотепом завязывается нешуточная драка. Имхотеп пробуждает своих мумифицированных солдат и посылает их убить Рика и его друзей. Освободив Эвелин, они бегут на двухэтажном автобусе. Алекс похищен Лок-На, и вместе с культом путешествует в Египет. О’Коннеллы преследуют злодеев вместе с помощником Рика из прошлых приключений, Иззи Баттонсом, пилотом, который обеспечивает группу газовым дирижаблем.

Браслет дает Алексу направление к Ам-Шеру, и культисты едут туда на поезде. Алекс оставляет подсказки для своих родителей (например, сделанные из песка храм Исиды на острове Филе и великий храм Абу-Симбел), которые следуют на дирижабле Иззи. Имхотеп использует Книгу Мертвых, чтобы дать Миле Наис душу Анк-су-намун, но непреднамеренно позволяет Эвелин восстановить её воспоминания о своей предыдущей жизни: в прошлом она была принцессой Нефертири, хранительницей браслета и родной дочерью фараона Сети I; Рик является меджаем, которому доверена её жизнь (о чём свидетельствует священное клеймо на правой руке Рика); Вместе с Алексом, носителем браслета, они составляют три грани пирамиды и когда браслет достигнет пирамиды, он пробудит Царя скорпионов, который в свою очередь призовёт армию Анубиса для захвата мира (это было предопределено тысячи лет назад).

Когда Лок-На уличает Алекса в оставлении родителям очередной подсказки, Имхотеп создаёт стену из нильской воды, которая атакует дирижабль, заставляя О’Коннеллов упасть в джунгли Ам-Шера, несмотря на применение реактивных ускорителей. Иззи остается с дирижаблем, чтобы починить его. О’Коннеллы нападают на культ, и обе группы подвергаются нападению мумий-пигмеев, вооружённых кинжалами, копьями и духовыми трубками. Рик выручает Алекса, а Ардет убивает Лок-На в яростном поединке. Они бегут от пигмеев, которые убивают весь культ, за исключением Балтуса, Имхотепа и Анк-су-намун.

Рик и Алекс добираются до пирамиды до рассвета, где браслет отделяется от руки Алекса. Ардет перегруппировывается с меджаями на случай возрождения войска Анубиса. Эвелин смертельно ранена Анк-су-намун. Балтус надевает браслет и возрождает Армию Анубиса (хотя нечто в замочной скважине срывает всю плоть со скелета его руки). Анубис забирает у Имхотепа его сверхъестественные силы и способности, желая, чтобы он сражался в статусе смертного. Рик находит Имхотепа, призывающего Царя скорпионов, и сражается с ним, но Царь скорпионов (представший перед соперниками в облике гигантского человека-скорпиона) прерывает их, и Имхотеп, притворяясь слугой Царя, утверждает, что Рик был послан убить его. В пустыне бушует жестокая битва между племенами меджаев и армией Анубиса. В ходе битвы между Риком и Царём скорпионов, Балтус попадает под «горячую руку» последнего и погибает. Джонатан и Алекс крадут Книгу Мертвых у Анк-су-намун и используют её, чтобы воскресить Эвелин, которая противостоит Анк-су-намун, в то время как Алекс и Джонатан помогают Рику остановить Имхотепа и Царя скорпионов.

Скипетр, который Джонатан носил всё это время — это копьё Осириса, единственное оружие, которое может убить Царя скорпионов. Меджаи побеждают армию Анубиса, но понимают, что ими побеждён был только авангард — на них мчится более крупная волна шакалоголовых воинов. Джонатан и Алекс переводят скипетр в форму копья, и хотя Джонатан бросает его, а Имхотеп, перехватив его, чуть не наносит Царю скорпионов смертельный удар, Рику удаётся проткнуть им Царя скорпионов, отчего тот низвергается в Преисподнюю вместе со своей армией.

В результате гибели Царя скорпионов, оазис и пирамида начинают самоуничтожаться. Рик и Имхотеп висят над ямой, ведущей в Преисподнюю. Рик умоляет Эвелин спасаться, пока ещё не слишком поздно, но та рискует собственной жизнью, чтобы спасти Рика. Увидев это, Имхотеп умоляет Анк-су-намун сделать то же самое, но та бросает его и пытается спастись сама. Убитый горем от предательства возлюбленной, из-за которой он и стал проклятой мумией (отчего на его совести несколько убитых людей и разгневанных богов), Имхотеп опускает руки и падает в Преисподнюю.

Анк-су-намун, пытаясь выбраться из пирамиды, падает в яму со скорпионами, которые закалывают её до летального исхода и съедают. О’Коннелы достигают вершины тонущей пирамиды, и Иззи прибывает с модифицированным дирижаблем и спасает О’Коннелов, когда оазис и пирамида исчезают (перед этим Джонатан успел забрать с вершины пирамиды алмаз).

О’Коннелы улетают в закат, Ардет Бей салютует своим друзьям на прощание, после чего уходит к своим товарищам-меджаям.

В ролях

Музыка 
Мумия возвращается: оригинальный саундтрек к фильму был выпущен 1 мая 2001 года на лейбле Decca Records.

Он содержит партитуру, написанную и дирижированную Аланом Сильвестри, а также версию песни «Forever May Not Be Long Enough» рок-группы Live, которая немного отличается от альбомной версии песни. Расширение из двух компакт-дисков было выпущено Intrada Records в 2018 году.

Прием

Театральная касса 
Мумия возвращается заработала 23,4 миллиона долларов в первый день выхода, а на следующий день — 26,8 миллиона долларов. Это сделало его самым высоким кассовым сбором, превзойдя фильмы Историю игрушек 2 и Парк Юрского периода 2: Затерянный мир соответственно. Мумия возвращается будет оставаться на первом месте в прокате в течение двух недель, пока его не заберет фильм Шрек.

Фильм собрал 202 миллиона долларов в прокате США и Канады и 233 миллиона долларов в международном прокате, собрав более 435 миллионов долларов по всему миру, что сделало его седьмым самым кассовым фильмом 2001 года.

Критический ответ 
Мумия возвращается получила неоднозначные отзывы критиков. В настоящее время он имеет рейтинг 47 % на Rotten Tomatoes на основе 141 отзыва со средней оценкой 5,30/10. Консенсус сайта гласит: «В продолжении спецэффекты впечатляют, но персонажи кажутся второстепенными по сравнению с компьютерными изображениями». Зрители, опрошенные CinemaScore, поставили фильму среднюю оценку «A-» по шкале от A+ до F. На Metacritic средний балл, основанный на 31 обзоре, составляет 48 из 100.

Роджер Эберт, наградивший первый фильм тремя звездами, дал второму фильму только две, заявив, что «ошибка „Мумии возвращается“ состоит в том, чтобы отказаться от персонажей и использовать сюжет только как бельевую веревку для спецэффектов и боевиков». Джеймс Берардинелли из ReelViews дал фильму две с половиной звезды (из четырёх), назвав его «пустым, легким развлечением — не неприятным, но далеким от окончательного летнего приключенческого боевика».

Кеннет Туран из Los Angeles Times дал фильму положительную рецензию, похвалив его «постоянные повороты сюжета, дерзкую чувственность и вездесущие последовательности действий».

Домашние СМИ 
«Мумия возвращается» дебютировала на видеокассетах и ​​DVD 2 октября 2001 года. Он станет самым быстро продаваемым DVD в Соединенных Штатах: за первую неделю будет продано 2 миллиона копий. Всего две недели спустя этот рекорд будет установлен Звездными войнами: Эпизод I. Впоследствии фильм был выпущен в формате Blu-ray высокой четкости в июле 2008 года и в формате UHD Blu-ray в 2017 года.

См. также 
 Мумия (фильм, 1932)
 Мумия (фильм 1999)

Примечания

Ссылки 
 

Мумия (серия фильмов, 1999)
Фильмы ужасов 2001 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о Древнем Египте
Приключенческие фильмы США
Фильмы-сиквелы
Фильмы о реинкарнации
Фильмы США 2001 года
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри